Adolfo de la Huerta (1881-1955) – politico e generale messicano
 Gaspar de la Huerta (1645-1714) – pittore spagnolo
 Jean de la Huerta (1413-1462) – scultore spagnolo
 Jerónimo Gómez de la Huerta (1573-1643) – scrittore, traduttore e medico spagnolo
 Manuel García de la Huerta (1868-1940) – politico cileno
 Paz de la Huerta (1984) – attrice e modella statunitense
 Pedro García de la Huerta (1748-1799) – storico dell'arte spagnolo
 Vicente Antonio García de la Huerta (1734-1787) – poeta e drammaturgo spagnolo